Bobrovník (Czechy)
 Bobrovník (Słowacja)